Фёрман:
   Фёрман, Ральф (, 1975) — автогонщик из Великобритании.
 Фёрман, Наташа (, 1976) — автогонщица из Великобритании, сестра Ральфа Фёрмана.

См. также 
 Ферман — фамилия.
 Фирман — указ шахов Ирана, султанов Османской империи, других государей в странах Ближнего и Среднего Востока.
 Фирмани () — итальянская фамилия.